Uppsala kan syfta på

Geografi

Sverige

Orten 
 Uppsala – en tätort
 Uppsala kommun – kommunen
 Uppsala stad – den tidigare stadskommunen
 Uppsala domkyrkoförsamling – en församling i Uppsala pastorat i Uppsala kontrakt i Uppsala stift, innan 1962 Uppsala församling
 Uppsala pastorat – ett pastorat i Uppsala kontrakt i Uppsala stift 2014– 
 Uppsala domkyrkodistrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–

Regionen 
 Uppsala län – ett län i östra Svealand
 Region Uppsala – regionkommunen i länet
 Uppsala stift – ett stift inom Svenska kyrkan
 Uppsala kontrakt – ett kontrakt i Uppsala stift
 Uppsala fögderi – ett fögderi i Uppsala och Knivsta kommuner
 Uppsala valkrets – en tidigare valkrets

Andra platser
 Uppsala, Falköpings kommun – ort i Västergötland
 Gamla Uppsala – ett historiskt område i Uppland

Argentina 
 Upsalaglaciären

Kanada 
 Upsala, Ontario – ett samhälle i Kanada

USA 
 Upsala (herrgård) –  en historisk herrgård i Mount Airy, Philadelphia, Pennsylvania
 Upsala, Minnesota - en småstad i Morrison County i centrala Minnesota

Föreningar 
 IFK Uppsala – en idrottsförening
 Upsala Simsällskap – en simförening
 Upsala IF – en idrottsförening
 Uppsala BoIS – en idrottsförening
 Uppsala VBS – ett volleybollsällskap
 IF VP Uppsala – en idrottsförening
 FBC Uppsala – en innebandyklubb
 Upsala tyngdlyftningsklubb – en tyngdlyftningsförening
 Upsala Tennisklubb – en tennisklubb
 Uppsala RFC – en rugbyförening
 Uppsala slalomklubb – en slalomklubb
 Uppsala atletklubb – en brottningsklubb
 Uppsala kendoklubb – en kendoklubb
 Upsala Cardinals – en basketklubb i Upsala, Minnesota, USA

Militär 
 F 16 Uppsala – en svensk flygflottilj
 F 20 Uppsala – ett svenskt skolförband
 Uppsala garnison – en paraplyorganisation för den militära närvaron i Uppsala

Övrigt 
 Uppsala universitet
 Upsala Nya Tidning – en morgontidning
 Upsala (tidning) – en tidning
 2191 Uppsala – en asteroid
 Uppsala BIO – ett projekt inom stiftelsen STUNS
 Upsala College - ett före detta college i East Orange, New Jersey, USA

Se även 
 Upsall – en plats i North Yorkshire, i England, med samma betydelsen